3 miejscowości w Polsce: 
 Skarżyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Strzegom 
 Skarżyce – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Winnica
 Skarżyce – dzielnica Zawiercia